Badminton wurde bei den Island Games 2009 auf Åland vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2009 gespielt.

Herreneinzel

Medaillengewinner

Vorrunde

Hauptrunde

Herrendoppel

Medaillengewinner

Ergebnisse

Dameneinzel

Medaillengewinner

Vorrunde

Hauptrunde

Damendoppel

Medaillengewinner

Ergebnisse

Mannschaft

Medaillengewinner

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platz 7-11

Gruppe D

Gruppe E

Spiel um Einzug ins Halbfinale

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Weblinks 
 Badminton bei den Island Games
 Badminton bei den Island Games 2009

2009
Island Games 2009 Badminton
Sportveranstaltung in Åland
Island Games 2009